Miejscowości w USA:
 Creston – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Luis Obispo
 Creston – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Creston – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Creston – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Creston – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Creston – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Creston (ang. Creston Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Creston (ang. Creston Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe